Die International Championship of Spain 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Barcelona. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 5. bis 11. Mai 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Barcelona